Une glacière, un contenant isotherme.
 Le massacre de la Glacière, un épisode de la Révolution française qui se déroula au Palais des papes d'Avignon.
 La rue de la Glacière, une rue de la commune bruxelloise de Saint-Gilles, en Belgique.
 La rue de la Glacière, une rue de Rouen, en France.
 La rue de la Glacière, une voie du  de Paris, en France ;
 Glacière, une station du métro de Paris à laquelle la rue a donné son nom (ligne 6).
 L'ancienne rue de la Glacière, devenue rue Davioud dans le  de Paris.
 La rue des Glacières à Strasbourg.
 les anciennes Glacières de Strasbourg, un monument historique à Strasbourg.
 L'impasse et la rue de la Glacière à Toulouse.
 Saint-Éloy-la-Glacière, une commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme et la région Auvergne.
 Une glacière, une grotte à température négative ou proche de zéro degré tout au long de l'année.
 Les glacières de Sylans, chantier d'extraction de glace.

Voir aussi 
 La Glacerie

Glaciere